Solowej oder Solowei ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Solowej (* 1992), ukrainische Radrennfahrerin
 Jelena Jakowlewna Solowei (* 1947), sowjetische, russische und amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Waleri Dmitrijewitsch Solowei (* 1960), ukrainisch-russischer Politologe und Historiker

Siehe auch:
 Solovey